Biltgen ist der Familienname folgender Personen:

 François Biltgen, luxemburgischer Politiker
 Raoul Biltgen, luxemburgischer Schauspieler